Preynat ist ein französischer Familienname. 

Namensträger: 

 Bernard Preynat (* 1945), bis 2019 französischer Priester, 2020 verurteilt wegen vielfachem sexuellen Missbrauchs 
 Charles Preynat, französischer Rallyefahrer, Sieger der Rallye Marokko 1950